Het ATP-toernooi van Doha 2000 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2000) werd gespeeld van 3 tot en met 9 januari 2000. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Doha
Doha